Bancroft ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Bancroft (* 1955), US-amerikanische Polarforscherin und Autorin
 Anne Bancroft (1931–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Dave Bancroft (1891–1972), US-amerikanischer Baseballspieler

 Effie Bancroft (1839–1921), englische Schauspielerin und Theatermanagerin
 Frederic Bancroft (1860–1945), US-amerikanischer Historiker

 Helen Holme Bancroft (1887–?), niederländische Botanikerin
 Hubert Howe Bancroft (1832–1918), US-amerikanischer Ethnologe und Historiker
 Hugh Bancroft (1904–1988), kanadischer Organist und Komponist
 Ian Bancroft, Baron Bancroft (1922–1996), britischer Regierungsrat
 Joseph Bancroft (1836–1894), britisch-australischer Mediziner und Parasitologe
 Leslie Bancroft-Krichko (* 1959), US-amerikanische Skilangläuferin
 Phil Bancroft (* 1967), englischer Jazzsaxophonist
 Richard Bancroft (1544–1610), Bischof von London, Erzbischof von Canterbury
 Rosemary E. Bancroft-Marcus, britische Neogräzistin
 Ruth Bancroft (1908–2017), US-amerikanische Gärtnerin und die Erschafferin des Ruth Bancroft Garden
 Squire Bancroft (1841–1926), britischer Schauspieler und Theaterleiter
 Steve Bancroft (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Tom Bancroft (* 1967), englischer Jazzschlagzeuger
 Wilder Dwight Bancroft (1867–1953), US-amerikanischer Chemiker

Bancroft ist der Name folgender Ortschaften

in Kanada:
 Bancroft (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Bancroft (Georgia), im Early County
 Bancroft (Idaho), im Caribou County
 Bancroft (Iowa), im Kossuth County
 Bancroft (Kalifornien), im Contra Costa County
 Bancroft (Kansas), im Nemaha County
 Bancroft (Jefferson County, Kentucky)
 Bancroft (Muhlenberg County, Kentucky)
 Bancroft (Louisiana), im Beauregard Parish
 Bancroft (Maine), im Aroostook County
 Bancroft (Maryland), im Anne Arundel County
 Bancroft (Massachusetts), im Hampshire County
 Bancroft (Michigan), im Shiawassee County
 Bancroft (Minnesota), im Freeborn County
 Bancroft (Missouri), im Daviess County
 Bancroft (Nebraska), im Cuming County
 Bancroft (Ohio), im Stark County – nicht mehr existent
 Bancroft (Oregon), im Coos County
 Bancroft (South Dakota), im Kingsbury County
 Bancroft (Texas), im Orange County
 Bancroft (West Virginia), im Putnam County
 Bancroft (Wisconsin), im Portage County
 Bancroft Corners, im Lake County, Illinois
 Bancroft Point, im San Diego County, Kalifornien

in Sambia:
 ein anderer Name der Stadt Chililabombwe

Sonstiges:
 Bancroft (Mondkrater)
 Bancroft-Punkt, Kreuzungspunkt von Sättigungsdampfdruckkurven
 Bancroft-Preis, Preis der Columbia University
 Bancroft Motorsport, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Bancroft Noles Drain, Fließgewässer im Monroe County, Michigan
 Bancroft Lake, See im Kossuth County, Iowa (nicht mehr existent)
 Bancroft Pond, See im Washington County, Vermont
 Bancroft Reservoir, See im Cheshire County, New Hampshire
 Bancroft Canal, Kanal im Cameron Parish, Louisiana
 Bancroft Incline Mine, Mine im Chaffee County, Colorado
 Bancroft Mine, Mine im Chaffee County, Colorado
 Bancroft Number Ten Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Bancroft Oil Field, Ölfeld im Beauregard Parish, Louisiana

im NRHP gelistete Objekte:
 Bancroft and Sons Cotton Mills, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 84000439
 Bancroft Hotel, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000614
 Bancroft Memorial Library, in Hopedale, Massachusetts, ID-Nr. 99000188
 Bancroft Tower, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000524

Siehe auch:
 Bancroft Brook
 Bancroft Creek
 Bancroft Township